Polacanthinae — підродина анкілозаврів-нодозаврид. Існували  від пізньої юри до ранньої крейди Європи та, можливо, Північної Америки та Азії. Групу визначають як кладу, ближчу до Polacanthus foxii, ніж до Nodosaurus textilis.Здається, вони вимерли приблизно в той самий час, коли між Азією та Північною Америкою відкрився сухопутний міст.

Опис 
Полаканти були дещо легше броньовані, ніж розвиненіші анкілозавриди та нодозаврини. Їхні шипи складалися з тонкої компактної кістки з меншою кількістю зміцнювального колагену, ніж у нодозавридів із сильною бронею.

Систематика

Примітки 

Нодозаврові
Підродини плазунів